Barbara Garrick – attrice statunitense
 David Garrick – attore teatrale, drammaturgo, produttore teatrale inglese
 Jack Garrick – ittiologo neozelandese
 Richard Garrick – attore e regista irlandese naturalizzato statunitense
 Tom Garrick – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro
 Jay Garrick – personaggio dei fumetti DC Comics